I Love Rock 'n' Roll – singolo degli Arrows del 1975
 I Love Rock 'n Roll – album di Joan Jett & the Blackhearts del 1981
 I Love Rock 'n' Roll – singolo di Joan Jett & the Blackhearts del 1981, cover dell'omonimo brano degli Arrows
 I Love Rock 'n' Roll – singolo dei Jesus and Mary Chain del 1998
 I Love Rock 'n' Roll – singolo di Britney Spears del 2002, cover dell'omonimo brano degli Arrows